Жуката́у — топоним в России.

 Жукатау — посёлок железнодорожной станции в Саткинском районе Челябинской области
 Жукатау — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги.
 Жукатау — хребет, Уральские горы.